John Caird kan henvise til:

 John Caird (teolog) (1820–1898), skotsk teolog
 John Caird (instruktør) (født 1948), britisk teaterinstruktør